Bei den World Games 2017 wurden vom 23. bis 30. Juli 2017 sieben Wettbewerbe im Bogenschießen durchgeführt.

Wettbewerbe und Zeitplan

Ergebnisse Männer

Recurvebogen

Medaillengewinner

Blankbogen

Medaillengewinner

Compoundbogen

Platzierungsrunde

Ausscheidungsrunde

Finalrunde

Medaillengewinner

Ergebnisse Frauen

Recurvebogen

Platzierungsrunde

Ausscheidungsrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Medaillengewinner

Blankbogen

Medaillengewinner

Compoundbogen

Platzierungsrunde

Ausscheidungsrunde

Finalrunde

Medaillengewinner

Ergebnisse Mixed

Compoundbogen

Medaillengewinner

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisse auf The World Games 2017

Bogenschießen
2017
Bogenschießen (Polen)